type draaimolen
 Ponymolen (Efteling)